Jabuka (serbokroatisch für „Apfel“) bezeichnet

Orte:

Bosnien und Herzegovina:
 Jabuka (Gacko), ein Dorf bei Gacko
 Jabuka (Grude), ein Dorf bei Grude
 Jabuka (Ustikolina), ein Dorf in der Gemeinde Foča-Ustikolina

Kroatien:
 Jabuka (Adria), eine unbewohnte, vulkanische Insel in der Adria
 Jabuka (Trilj), ein Dorf bei Trilj

Serbien:
Jabuka (Vojvodina), ein Dorf in der Provinz Vojvodina in Serbien
 Jabuka (Prijepolje), ein Dorf bei Prijepolje

Kosovo:
 Jabuka (Kosovo), ein Dorf in der Gemeinde Zubin Potok

Sonstiges:

 Jabuka (Operette), Operette von Johann Strauss (Sohn), uraufgeführt am 12. Oktober 1894 am Theater an der Wien
 Crvena Jabuka,  Pop-Band aus Sarajevo